Stampfmühle steht für:

 Stampfmühle, Mühlentyp
 Stampfmühle (Gemeinde Aigen-Schlägl), ehemalige Mühle und Ortslage in der Gemeinde Aigen-Schlägl, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Stampfmühle (Gemeinde Alberndorf in der Riedmark), ehemalige Mühle und Ortslage in der Gemeinde Alberndorf in der Riedmark, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich